Pavel Fojtík je jméno více osob:

 Pavel Fojtík (* 1954) – historik Dopravního podniku hl. m. Prahy, scenárista a režisér dokumentárních filmů o dopravě a energetice, autor prací o historii pražské městské dopravy, vexilolog
 Pavel Fojtík (1975) – historik Polabského muzea z Nymburka zaměřený na místní a novodobé dějiny, místostarosta Nymburka a jednatel-písař Společnosti přátel starého Nymburka
 Pavel Fojtík (1978) – moravský archeolog